Distretto di Cėcėrlėg – distretto della provincia dell'Arhangaj
 Distretto di Cėcėrlėg – distretto della provincia del Hôvsgôl